Населені пункти в Чехії:

 Йосефов (Соколов)
 Йосефов (Годонін)